Marquez of Márquez kan verwijzen naar:
 Marquez (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Marquez (auto), Frans automerk uit ca. 1930

Personen
Emilio González Márquez, een Mexicaans politicus
Gabriel García Márquez, een Colombiaans schrijver
Javier Márquez, een Spaans profvoetballer
Jesús Silva Herzog Márquez, een Mexicaans econoom
Manuel Márquez Sterling, een Cubaans diplomaat
Pablo Márquez, een Argentijns gitarist
Rafael Márquez, een Mexicaans betaald voetballer 
Sam Marquez, een personage van de Amerikaanse televisieserie Las Vegas
Marc Márquez, een motorcoureur in de MotoGP